Dok Khamtai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phayao, Thailanda, cu o populație de 73.205 locuitori și o suprafață de 823,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistrics (tambon), care sunt subdivizate în 124 de sate (muban).

 

Amphoe în provincia Phayao